|-
| 172901 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172902 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172903 - || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172904 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172905 - || || 7 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172906 - || || 7 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172907 - || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172908 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172909 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172910 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172911 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172912 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172913 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172914 - || || 9 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172915 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172916 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172917 - || || 9 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172918 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172919 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172920 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172921 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172922 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172923 - || || 13 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172924 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172925 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172926 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172927 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172928 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172929 - || || 12 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172930 - || || 18 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172931 - || || 28 d'abril de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 172932 - || 2005 JC || 1 de maig de 2005 || Altschwendt || Altschwendt
|-
| 172933 - || 2005 JH || 2 de maig de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 172934 - || 2005 JX || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172935 - || || 3 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172936 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172937 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172938 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172939 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172940 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172941 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172942 - || || 8 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172943 - || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172944 - || || 11 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172945 - || || 11 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172946 - || || 14 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172947 - || || 13 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172948 - || || 10 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172949 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172950 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172951 - || || 11 de maig de 2005 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 172952 - || || 17 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172953 - || || 18 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172954 - || || 18 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172955 - || || 30 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 172956 - || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172957 - || || 1 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172958 - || || 3 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172959 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172960 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172961 - || || 16 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172962 - || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172963 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172964 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172965 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172966 - || || 23 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172967 - || || 6 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 172968 - || || 14 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 172969 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172970 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172971 - || || 31 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 172972 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172973 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172974 - || || 28 de desembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172975 - || || 20 de febrer de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 172976 - || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172977 - || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172978 - || || 18 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172979 - || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172980 - || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172981 - || || 21 d'abril de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 172982 - || || 28 d'abril de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 172983 - || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172984 - || || 20 d'abril de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 172985 - || || 27 d'abril de 2006 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 172986 - || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172987 - || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172988 - || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172989 - || || 25 de maig de 2006 || Lulin Observatory || Q.-z. Ye
|-
| 172990 - || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172991 - || || 26 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 172992 - || || 29 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172993 - || || 30 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172994 - || || 24 de maig de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 172995 - || || 28 de maig de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 172996 Stooke || || 25 de maig de 2006 || Mauna Kea || P. A. Wiegert
|-
| 172997 - || || 4 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172998 - || || 5 de juny de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 172999 - || || 16 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173000 - || || 16 de juny de 2006 || Palomar || NEAT
|-
|}

2